Domnion est un nom propre qui peut désigner :

Saints chrétiens
 Domnion († 395), édita la Bible que Saint Jérôme venait de traduire en latin ; fêté le 28 décembre .
 Domnion († entre 303 et 305), premier évêque de Salone en Dalmatie (aujourd'hui Solin en Croatie), martyr avec huit soldats dont les trois saints Philocalus, Achaicus et Palotinus, probablement sous Dioclétien ; fêté le 11 avril  ; pourrait être identifié avec Domnin, saint martyr à Thessalonique, fêté chez les Grecs le  .

Références